Экдаль () — шведская фамилия. Носители:

 Экдаль, Альбин (род. 1989) — шведский футболист, старший брат Яльмара Экдаля
 Экдаль, Ингер (1922—2014) — шведская художница.
 Экдаль, Лиса (род. 1971) — шведская певица.
 Экдаль, Яльмар (род. 1998) — шведский футболист, младший брат Альбина Экдаля.